Tokelau – terytorium zależne Nowej Zelandii
 Tokelau – archipelag na Pacyfiku
 Tokelau – rdzenna ludność wysp Tokelau
 tokelau – polinezyjski język ludu Tokelau 
 Tokelau – miejscowość w Tuvalu